Медальный зачёт на летних Олимпийских играх 2020 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных их спортсменами на протяжении XXXII летних Олимпийских игр, которые прошли в Токио, Япония, с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Всего разыгрывалось 339 комплектов наград.

Первое место по прыжкам в высоту у мужчин оказалось разделённым — соответственно, было вручено две золотых медали, а серебряную не получил никто.

Бронзовых медалей, как и на предыдущих Играх, намного больше, чем золотых и серебряных, так как в единоборствах (бокс, борьба и др.) схватки за бронзу не проводятся и награждаются оба проигравших полуфиналиста.

Таблица медалей 
Список отсортирован по количеству золотых медалей.

Ссылки 
 Официальный сайт летних Олимпийских игр 2020

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 2020